Труа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10386.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к востоку от Парижа, в 38 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 39 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 225 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 125 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 89 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 71,3 %). Из 89 активных работали 80 человек (45 мужчин и 35 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 36 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Жорж (XVI век). Памятник истории с 1924 года
 Церковь Сен-Пьер
 Крест на кладбище (XIV век). Памятник истории с 1909 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об